Blutspur bezeichnet:
 Blutspur, ein Begriff der kriminalistischen Spurensicherung
 Blutspur (Roman), Roman von Sidney Sheldon
 Blutspur (1967), italienischer Kriminalfilm (Il sapore della vendetta)
 Blutspur (1979), US-amerikanischer Kriminalfilm (Bloodline)
 Blutspur (1985), italienischer Thriller
 Blutspur (Klettersteig), Klettersteig an der Hohen Wand in Niederösterreich
 Tatort: Blutspur
Siehe auch:
 Blutige Spur